Brosset är ett efternamn av franskt ursprung, och  som även förekommer i Sverige.  Den 31 december 2018 var 8 personer med namnet folkbokförda i Sverige.

Personer med efternamnet Brosset
 Alexis Brosset (1912–2002), svensk läkare
 Charlotta Brosset (1905–2001), svensk konstnär
 Cyrill Brosset (1908–2002), svemnsk oorganisk kemist, professor
 Marie-Félicité Brosset (1802–1880), fransk orientalist
 Yvonne Brosset (1935–2019), svensk balettdansös och skådespelare

Släktinformation
Cyrill Brosset var bror till Alexis Brosset, gift med Charlotta Brosset och far till Yvonne Brosset.

Källor

Franska efternamn
Svenska släkter